Le Championnat de Belgique de football Division 3 1972-1973 est la  édition du championnat de troisième niveau national de football en Belgique. Il conserve le même format que la saison précédente, à savoir deux séries de 16 équipes, qui se rencontrent deux fois chacune pendant la saison. Les deux champions sont promus en Division 2, tandis que les deux derniers de chaque série sont relégués en Promotion.

Dans la série A, après une lutte à trois durant toute la saison, le K. OLSE Merksem SC devance finalement le Waterschei THOR et le Patro Eisden pour décrocher le titre et accéder à la Division 2 pour la première fois de son histoire. Dans l'autre série, l'AS Ostende décroche les lauriers et remonte en deuxième division après deux saisons.

À la suite de la fusion entre le Daring de Molenbeek et le White Star pour former le RWDM, une place supplémentaire est disponible en D2. Un test-match est organisé entre les deuxièmes de chaque série et voit la victoire du KV Courtrai sur Waterschei. Le club passe donc ainsi de la Promotion à la Division 2 en deux ans.

La lutte pour le maintien est moins indécise que celle pour le titre dans la série A. Seraing et surtout Herve, qui ne décroche que neuf points, sont bien plus faibles et rapidement condamnés aux deux dernières places. Dans l'autre série, le R. RC Gent, promu via un tour final en fin de saison passée, n'est pas au niveau et occupe la dernière place durant pratiquement toute la saison. Il est accompagné à l'étage inférieur par le K. FC Vigor Hamme, qui échoue finalement à un point du K. SK Roulers.

Clubs participants 
Les dénominations des clubs sont celles employées à l'époque. Les matricules renseignés en gras indiquent les clubs qui existent toujours aujourd'hui.

Série A

Localisation des clubs

Série B 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participant à la saison 1972-1973 du championnat de Division 3 - Série B
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" |  
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|-
|-
| 1||  ||align="center"| 31 || Ostende ||  || 1964-1965 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 2||  ||align="center"|  36 || Tournai ||  ||  1970-1971 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 3|| ||align="center"| 44 || Mons ||  || 1961-1962 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 4||  ||align="center"| 51 || Forest ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 5||  ||align="center"| 53|| Ostende ||  || 1971-1972 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 6||  ||align="center"| 56 || Menin ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 7|| ||align="center"|  81 || Audenarde ||  || 1970-1971 () ||  saisons ||  Série A
|-
| 8||  ||align="center"| 90 || Alost ||  || 1966-1967 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 9||  ||align="center"| 225 || Zottegem ||  || 1971-1972 () ||  saisons ||   Série A
|-
|10||  ||align="center"| 535 || Lauwe ||  || 1965-1966 () ||  saisons ||   Série A
|-
|11|| ||align="center"| 134 || Roulers || {{nobr|t Motje}} || 1960-1961 () ||  saisons ||   Série A|-
|12||  ||align="center"| 211 || Hamme ||  || 1962-1963 () ||  saisons ||   Série A|-
|13||  ||align="center"| 3855 || Puurs ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série A|- style="background:;"

|14|| ||align="center"|  11 || Gand ||  || 1972-1973 () ||  saisons || Prom. D |- style="background:;"
|15|| ||align="center"|  19 || Courtrai ||  || 1972-1973 () ||  saisons || Prom D. |- style="background:;"
|16|| ||align="center"|  4549 || Jette ||  || 1972-1973 () ||  saisons || Prom. A ''
|-

|}

 Localisation des clubs 

 Classements et Résultats 

 Série A 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Série B 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Désignation du « Champion de Division 3 » 
Le titre de « Champion de Division 3 » est attribué après une confrontation aller/retour entre les vainqueurs de chacune des deux séries.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les deux champions de série sont promus.

 Barrage des deuxièmes 
À la suite de la disparition du Daring Club de Molenbeek, une place supplémentaire est disponible en Division 2. Un match de barrage est organisé entre les deuxièmes des deux séries pour désigner le troisième club montant. Le KV Courtrai l'emporte face à Waterschei et accède donc à la deuxième division.

 KV Kortrijk promu.

 Meilleurs buteurs 
 Série A : ?
 Série B''' : ?

Récapitulatif de la saison

Admission et relégation 
Le K. OLSE Merksem SC, l'AS Ostende et le KV Courtrai montent en Division 2, d'où sont relégués le R. FC Tilleur et la R. AA louviéroise. Le troisième montant remplace le Daring Club de Molenbeek qui cesse ses activités.

Le R. FC sérésien, le R. Herve FC, le K. FC Vigor Hamme et le R. RC Gent sont renvoyés en Promotion et sont remplacés par les champions des quatre séries, l'AS herstalienne, le K. FC Eendracht Zele, le Hoeselt VV et le FC Denderleeuw. Le R. Dinant FC remporte le tour final des deuxièmes et décroche la dernière place disponible en Division 3.

Débuts en Division 3 
Aucun club n'effectue ses débuts en Division 3 cette saison.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football de troisième division
D3
D3